El Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 1992 se celebró para determinar el Campeón de la División I de la NCAA. Fueron 64 los equipos que disputaron la fase final, jugándose la Final Four en el Hubert H. Humphrey Metrodome de Minneapolis, Minnesota. 

Los ganadores fueron por segundo año consecutivo el equipo de la Universidad de Duke de Mike Krzyzewski, derrotando a la Universidad de Míchigan, en su cuarta aparición en una final nacional, subcampeonato que años más tarde acabaría siendo vacante debido a irregularidades de la universidad. Christian Laettner, de los Blue Devils, repitió como máximo anotador, mientras que Bobby Hurley fue elegido Mejor Jugador del Torneo.

Equipos

Fase final
* – Denota partido con prórroga.

East Regional – Philadelphia, Pennsylvania

Final Regional

West Regional – Albuquerque, New Mexico

Final Regional

Southeast Regional – Lexington, Kentucky

Final Regional

Midwest Regional – Kansas City, Misuri

Final Regional

Final Four @ Minneapolis, Minnesota

# significa que los dos últimos partidos de Michigan, en la Final Four de 1992, fueron revocados el 7 de noviembre de 2002, como parte de la resolución del denominado "escándalo del equipo de baloncesto de la Universidad de Míchigan, lo que significa que no aparecerán acreditados en el historial de la competición.

Semifinales

Final

Referencias

Enlaces externos 
Resultados en sports-reference.com
Vídeo de la final completo

Baloncesto en 1992
Campeonato de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA